Abbey Road (carrer), carrer localitzat entre Camden i Westminster en el districte del Gran Londres 
 Abbey Road (disc), onzè àlbum del grup britànic The Beatles, editat l'any 1969
 Abbey Road Studios, estudis d'enregistrament ubicats al carrer londinenc del mateix nom